Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2018 – 44. edycja mistrzostw świata organizowane przez Międzynarodową Federację Kajakową. Zawody odbyły się w dniach 22–26 sierpnia w portugalskiej miejscowości Montemor-o-Velho. Do rywalizacji przystąpiło 668 zawodników z 66 państw. Rozegrano łącznie 42 konkurencje, z czego w dwóch nie rozdano medali.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 668 zawodników, w tym 133 niepełnosprawnych, z 66 państw.

Medaliści 
W 42 konkurencjach rozdano 121 medali.

Tabela medalowa

Kajakarstwo 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

Parakajakarstwo 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

Wyniki finałów

Kobiety

K1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K1 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K1 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K1 5000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K2 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K2 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K4 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 5000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C2 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

KL1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

KL2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

KL3 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

VL1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

VL2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

VL3 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

Mężczyźni

K1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K1 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K1 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K1 5000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K2 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K2 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K4 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

K4 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C1 5000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C2 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C2 1000 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

C4 500 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

KL1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

KL2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

KL3 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

VL1 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

VL2 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

VL3 200 m 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki zawodów

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kajakarstwie
2018 w sporcie
Sport w Portugalii
2018 w Portugalii